Red Album é o álbum de estreia da banda Baroness, lançado em 2007.

Faixas 
"Rays on Pinion" - 7:55
"The Birthing" - 5:03
"Isak" - 4:22
"Wailing Wintry Wind" - 5:54
"Cockroach en Fleur" - 1:50
"Wanderlust" - 4:29
"Aleph" - 4:21
"Teeth of a Cogwheel" - 2:16
"O'Appalachia" - 2:36
"Grad" - 5:54
"Untitled" - 12:11

Integrantes 
 John Dyer Baizley - Vocal, guitarra e arte da capa
 Summer Welch - Baixo
 Brian Blickle - Guitarra
 Allen Blickle - Bateria

Álbuns de Baroness
Álbuns de estreia de 2007